Das Gasthaus Central-Automat, mitunter auch schlicht Central-Automat genannt, bezeichnete folgende Gasthäuser:

 das in den 1860er Jahren errichtete ehemalige Geschäftshaus Neuhaus in Hannover
 die ehemalige Gaststätte Central-Automat in Pforzheim-Enz, Westliche Karl-Friedrich-Straße 40